(Oldb) steht als Unterscheidungszusatz vor allem bei Orten und Bahnhöfen für eine Zuordnung zu
 Oldenburg (Land), historische Länder und bestehende Region im Nordwesten Deutschlands

Oldb. steht für
 Oldenburg

Abkürzung